Kharia kann sich beziehen auf:
 das Volk der Kharia (Volk), einer der größten Stämme der Adivasi in Indien
 die Sprache Kharia (Sprache), eine der 19 Munda-Sprachen in Südasien